Республиканская Футбольная Группа «А» 1958 () — 34-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1958
Болгария
Спорт в Болгарии в 1958 году